LIS, lis eller lis har flere betydninger:
 LIS (programmeringssprog)
 Lis – et pigenavn, kort for Elisabeth eller Lisa